Hourcade ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Hourcade (* 1958), argentinischer Rugby-Union-Trainer
 Pierre Hourcade (1908–1983), französischer Romanist